Первый дивизион 1960 () — 49-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 26 мая 1960 года и закончился 25 сентября 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1960
Исландия
1960 год в Исландии